Cocconia — рід грибів родини Parmulariaceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Cocconia відносять 26 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1889. Discomyceteae et Phymatosphaeriaceae. Sylloge Fungorum. 8:1-1143 - P.738

Роди грибів